The Bouquet – film del 1910 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Bouquet – film del 1915 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 The Bouquet – film del 2007 diretto da Gary Harrington
 The Bouquet – film del 2013 diretto da Anne Wheeler